Aigu est l'adjectif qualificatif de l'acuité.
Aigu peut signifier :
 aigu, en médecine, caractéristique d'une maladie d'installation brusque et d'évolution rapide ;
 aigu, en musique, substantif identique à l’adjectif, le plus souvent utilisé au pluriel pour désigner les hautes fréquences sonores.

Voir aussi 
 Accent aigu, un signe diacritique
 Angle aigu, en géométrie, un angle inférieur à